Die Bezeichnung Westhafen steht für:

 den Frankfurter Westhafen
 den Berliner Westhafen: Westhafen (Berlin)
 den Berliner S- und U-Bahnhof Westhafen: Bahnhof Berlin Westhafen